Grimstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Grimstrup (parochie), parochie in Denemarken